МС Entertainment («Эм Си Энтертейнмент») — компания-дистрибьютор, с 2000 по 2012 год выпускавшая и распространявшая в России лицензионную кино- и видеопродукцию из Японии, США, Германии, Великобритании, Китая, Таиланда, Южной Кореи и других стран.

История 
Компания была основана в 2000 году. Являлась соучредителем журнала «АнимеГид» и «Московских аниме-фестивалей».

До появления МС Entertainment прочие видеоиздатели выпускали аниме достаточно случайно и время от времени, так что компания фактически являлась монополистом на рынке японской анимации в России, пока в начале 2006 года не появился её первый конкурент, нацеленный исключительно на издание аниме, — XL Media, а затем — Mega-Anime и Reanimedia.

В начале 2012 года срок регистрации домена официального сайта компании закончился. Информация о продолжении деятельности компании с тех пор не появлялась.

Список лицензий

Аниме 
На 2011 год были выпущены или готовились к изданию следующие фильмы и сериалы:
 Aachi & Ssipak (Ачи и Сипак: Убойный дуэт)
 Afro Samurai (Афросамурай)
 Ah! My Goddess! (Моя богиня!)
Amazing Nurse Nanako (Невероятная Нанако)
 Angelic Layer (Арена Ангелов)
 Appleseed (Яблочное зёрнышко)
 Aquarion (Акварион)
 Armitage III: Poly-Matrix (Армитаж: Полиматрица)
 Armitage III: Dual Matrix (Армитаж: Двойная матрица)
 BALDR FORCE EXE Resolution
 Bandit King Jing (Приключения Джинга)
 Berserk (Берсерк)
 Black Blood Brothers (Братство чёрной крови)
 Black Lagoon (Пираты «Чёрной лагуны»)
 Blue Submarine #6 (Последняя субмарина)
 Boy Who Saw The Wind (Парящий на ветру)
 Burn-Up! (Burn Up!)
 Burn-Up Scramble
 Chobits (Чобиты)
 Chrono Crusade (Крестовый поход Хроно)
 Coyote Ragtime Show (Койот Рэгтайм)
 Cyborg 009 — The Cyborg Soldier (Киборг 009)
 Daphne in the Brilliant Blue (Дафна: Тайна сияющих вод)
 Darkside Blues (Тёмный мститель Дарксайд)
 Dead Leaves (Мёртвые листья: Звёздная тюряга)
 Devil May Cry (Демон против демонов)
 D.N.Angel (Код Ангела)
 El-Hazard: The Wanderers (Эль-Хазард: Странники)
 Elemental Gelade (Воздушные пираты)
 Elfen Lied (Эльфийская песнь)
 Ergo Proxy (Эрго Прокси)
 Final Fantasy: Unlimited (Последняя фантазия: Всемогущий)
 Final Fantasy VII: Advent Children (Последняя фантазия VII: Дети пришествия)
 Flying Phantom Ship (Летающий корабль-призрак)
 Full Metal Panic! (Стальная тревога)
 Full Metal Panic Fumoffu (Стальная тревога? Фумоффу)
 Full Metal Panic — The Second Raid
 Fushigi Yuugi (Таинственная игра)
 Ghost Hound (Охота на призраков)
 Ghost in the Shell 2: Innocence (Призрак в доспехах 2: Невинность)
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (Призрак в доспехах: Синдром одиночки)
 Giant Robo (Робот-гигант)
 Gilgamesh (Гильгамеш)
 Girls High (Старшеклассницы)
 Grave of the Fireflies (Могила светлячков)
 Gravitation (Gravitation: Парни со сцены)
 Great Teacher Onizuka (Крутой учитель Онидзука)
 Green Green (Жаркое лето)
 Grenadier Warrior of Smile (Гренадёр — улыбающийся воин)
 Gungrave (Гангрейв)
 Gunslinger Girl (Школа убийц)
 Hammerboy (Хаммербой)
 Harmageddon (Хармагеддон)
 Hellsing (Хеллсинг)
 Hellsing Ultimate (Хеллсинг)
 I Wish You Were Here (Солдаты будущего)
 Ikki Tousen (Школьные войны)
 Indian Summer (Мой любимый робот)
 Iria Zeiram The Animation
 Jin-Roh (Оборотни)
 Jinki:Extend (Боевые роботы Дзинки)
 Kappa no Coo to Natsuyasumi (Волшебное лето)
 Karas (Карас)
 King of Bandit Jing (Приключения Джинга)
 Kishin Corps: Alien Defender Geo-Armor (Бронеотряд 1941)
 Kite (Кайт — девочка-убийца)
 Last Exile (Изгнанник)
 Lost Universe (Затерянная вселенная)
 Macross Plus (Макросс Плюс)
 Mahoromatic — Automatic Maiden (Махороматик: Автоматическая девушка)
 Manie — Manie (Лабиринт сновидений)
 Memories (Воспоминания о будущем)
 Mezzo Forte (Mezzo forte: Красотки-головорезы)
 Mezzo DSA (MEZZO: Игра со смертью)
 Millennium Actress (Актриса тысячелетия)
 Mnemosyne no Musume-tachi (Дочери Мнемозины)
 My Beautiful Girl Mary (Страна Фантазий)
 Najica Blitz Tactics (Агент Наджика)
 Neon Genesis Evangelion (Евангелион)
 Night Warriors — Darkstalkers' Revenge (Ночные воины: Охотники на вампиров)
 Ninja Resurrection (Воскрешение ниндзя)
 Ninja Scroll (Манускрипт ниндзя)
 Ninja Scroll: The Series (Манускрипт ниндзя: новая глава)
 Odin: Photon Sailor Starlight (Один: Космический корабль «Звёздный свет»)
 Origin: Spirits of the Past (Исток)
 Otogizoushi (Отогидзоси)
 Paranoia Agent (Агент Паранойи)
 Parasite Dolls (Хищные куклы)
 Patlabor: The Movie (Полиция будущего)
 Patlabor 2: The Movie (Полиция будущего: Восстание)
 Patlabor WXIII (movie 3) (Полиция будущего: Монстр)
 Prince of the North (Принц Севера)
 Project Blue (Проект «Земля „SOS“»)
 Puss in the boots (Кот в сапогах)
 The Three Musketeers in Boots (Кот в сапогах на Диком Западе)
 Puss-in-Boots: Travels Around the World in 80 Days (Кругосветное путешествие Кота в сапогах)
 Ragnarok: The Animation (Рагнарёк: The Animation)
 Read or Die (Прочти или умри)
 Sakura Wars, the Movie (Сакура: Война миров)
 Samurai 7 (7 самураев)
 Samurai Champloo (Самурай Чамплу)
 Shin Angyo Onshi (Повелитель призраков)
 Shin Hokuto no Ken (Кулак полярной звезды: Новая эра)
 Sin, the Movie (SIN: Создатели монстров)
 Slayers (Рубаки)
 Slayers next (Рубаки Next)
 Slayers try (Рубаки Try)
 Sol Bianca (Sol Bianca)
 Sol Bianca: The Legacy (Sol Bianca: Сокровища погибших планет)
 Spriggan (Спригган)
 Starship Operators (Пилоты звёздных кораблей)
 Steamboy (Стимбой)
 The Twelve Kingdoms (Двенадцать королевств)
 The Five Star Stories (Герои пяти планет)
 Tree of Palme (Почти человек)
 Tokyo Godfathers (Однажды в Токио)
 Tokyo Majin Gakuen (Токийская школа магов)
 Urotsukidoji: Legend of the Over-Fiend (Уроцукидодзи. Легенда о сверхдемоне)
 Shin chojin densetsu Urotsukidoji: Mataiden (Уроцукидодзи 2: Возвращение сверхдемона)
 Chojin densetsu Urotsukidoji 3: Kanketsu jigoku hen (Уроцукидодзи 3: Тайна сверхдемона)
 Chojin densetsu Urotsukidoji: Horo hen (Уроцукидодзи 4: Битва сверхдемона)
 Revolutionary Girl Utena (Юная революционерка Утэна)
 Vampire Hunter D (D: Охотник на вампиров)
 Vampire Hunter D: Bloodlust (D: Жажда крови)
 Vandread (Вандред)
 Vandread: Second Stage (Вандред: Второй уровень)
 Venus Wars (Война на Венере)
 Windaria: Once Upon a Time (Виндария)
 Wonderful days (Фантастические дни)
 Yoma (Йома: Посланцы царства тьмы)

Примечания

Ссылки 
 

Российские издатели аниме